Termin STK ima više značenja.

 Tropomiozin kinaza, enzim
 Sukcinat-KoA ligaza (formira ADP), enzim
 -{SuperTuxKart}-, video igra